Gute Nachricht steht für

 Evangelium (Glaube), auch frohe Botschaft, die Verkündigung 
 Evangelium (Buch), die vier Berichte über das Leben und Wirken Jesu in der Bibel
 Gute Nachricht Bibel, eine moderne, interkonfessionelle Bibelübersetzung ins Deutsche